MacBrayne peut faire référence:

Caledonian MacBrayne, entreprise publique maritime écossaise
, société publique écossaise

Voir aussi